Mantra peut désigner :
 mantra, une syllabe ou une série de syllabes, répétée sans cesse avec un certain rythme, dans un exercice de méditation ou à des fins religieuses ;
 Mantra, un album de Bizzy Bone, sorti en 2020 ;
 Mantra, une œuvre mixte du compositeur Karlheinz Stockhausen, composée en 1969 et 1970.

Voir aussi 
 Mantra de la lumière, un très important mantra du bouddhisme ésotérique shingon
 Mantra III, le troisième album du groupe de stoner metal/heavy metal suédois Spiritual Beggars
 Namaskara Mantra, une prière récité par les fidèles jaïns au début de toute cérémonie religieuse et de toute activité importante
 Mantra Sun City, un gratte-ciel de 130 mètres, en Australie